Runensteen (gedenksteen), steen met inscripties in runen, vaak gemaakt door de Vikingen
Runensteen (orakel), voorwerp met een beeltenis van een rune, gebruikt als orakel